Dino steht für:
 Dinosaurier
 Dino (Insel), eine Insel vor der Küste von Kalabrien
 Dino (Sänger), italienischer Sänger, bürgerlicher Name Eugenio Zambelli
 Dino (Spiel), ein Brettspiel von Reinhold Wittig
 Dino (Vorname), männlicher Vorname
 Dino Entertainment, ein ehemaliger Verlag
 Dino Hermann, Maskottchen der Hamburger Sportvereins
 Ferrari Dino, eine Automobilmarke von Ferrari
 Fiat Dino, ein Sportwagen von Fiat
 Herzogtum Dino, benannt nach der Insel Dino
 Isola di Dino, unbewohnte Insel im tyrrhenischen Meer
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Sonvico, heute Quartier der Stadt Lugano (Tessin/Schweiz)
 Dino Polska, einen polnischen Einzelhandelskonzern

Dino ist der Familienname folgender Personen:
 Abidin Dino (1913–1993), türkischer Maler, Bildhauer und Regisseur
 Gerald Dino (1940–2020), Bischof der Eparchie Phoenix
 Güzin Dino (1910–2013), türkische Linguistin, Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Kenny Dino (1942–2009), US-amerikanischer Sänger
 Sabri Dino (1942–1990), türkischer Fußballtorhüter und Unternehmer

DINO steht für:
 Democrat In Name Only, pejorative Bezeichnung für Mitglieder der Demokratischen Partei, die vermeintlich nicht liberal genug sind
 Deutsche Initiative für den Nahen Osten

Siehe auch:
 Dinaux
 Deino

DINO